Die Saison 2010 der Volleyball-Europaliga war die siebte Ausgabe des Wettbewerbs. Die Männer spielten vom 4. Juni bis zum 17. Juli. Der Wettbewerb der Frauen begann am 5. Juni und endete am 25. Juli.

Modus 
Die Vorrunde wurde in zwei Gruppen mit jeweils mit vier Mannschaften ausgetragen. An einem Wochenende spielten die Mannschaften jeweils zweimal an einem Ort, so dass es für jede Mannschaft insgesamt sechs Heim- und sechs Auswärtsspiele gab. Die Gruppensieger und der beste Gruppenzweite qualifizierten sich neben dem Gastgeber für das Final Four.

Männer

Vorrunde

Final Four 
Das Final Four fand am 16. und 17. Juli in Guadalajara (Spanien) statt. Im Halbfinale setzte sich Spanien gegen die Türkei in drei Sätzen durch und Portugal besiegte Rumänien in Fünf-Sätzen-Thriller. Die Türken sicherten sich anschließend den dritten Rang. Im Finale bezwang Portugal den Gastgeber mit 3:1 und gewann damit erstmals die Europaliga. Für die Spanier ist dies die zweite verlorene Finale in Folge.

Endstand

Auszeichnungen

Frauen

Vorrunde

Final Four 
Das Final Four fand am 24. und 25. Juli in der Türkei statt.

Endstand

Auszeichnungen

Weblinks 
 Wettbewerb der Männer bei der CEV (englisch)
 Wettbewerb der Frauen bei der CEV (englisch)

2010
Europaliga